Пиря́тинський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Пирятин Полтавської області.

 Пирятинський провулок — провулок у місті Київ.
 Пирятинський провулок — провулок у місті Прилуки Чернігівської області.

Провулки